Gle Kareueng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Kareueng (kulle), Aceh, 
 Gle Kareueng (berg), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar